Cowboy Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cowboy Butte (Coconino County, Arizona)	
 Cowboy Butte (Gila County, Arizona)